Тиллман () — англоязычная фамилия.

Известные носители 
 Тиллман, Ксавьер (род. 1999) — американский баскетболист.
 Тиллман, Пэт (1976—2004) — игрок в американский футбол, в 2002 году вступивший в армию США и погибший в Афганистане.
 Тиллман, Малик (род. 2002) — немецкий футболист.
 Тиллман, Эмма (1892—2007) — американская долгожительница, умершая в возрасте 114 лет 67 дней.

Топоним 
 Тиллман — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США